Сергей Петрович Воронко́в (1912 — 1996) — советский художник кино. Заслуженный работник культуры РСФСР (1974).

Биография

Фильмография 
  — Салават Юлаев (совместно с С. Кузнецовым, В. Ладягиным)
  — Дни и ночи (совместно с Мориц Уманским)
  — Здравствуй, Москва! (совместно с Петром Бейтнером)
  — Вихри враждебные (совместно с Михаилом Богдановым, Геннадием Мясниковым, Леонидом Сойфертисом)
  — Первые радости (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
 1956 — Необыкновенное лето (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
  — Случай на шахте восемь (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
  — Судьба человека (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
  — Соната Бетховена (короткометражный) (совместно с Петром Веременко)
 1960 — Ровесник века (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
  — А если это любовь? (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
  — Суд (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
  — Оптимистическая трагедия (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
  — Непрошенная любовь (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
 1964 — Три сестры (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
  — Андрей Рублёв (совместно с Евгением Черняевым, Ипполитом Новодерёжкиным)
  — Каменный гость (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
  1967 — Крепкий орешек (совместно с Артуром Бергером)
  — Зигзаг удачи (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
  — Любовь к трём апельсинам (совместно с Константином Джидровым)
  — Пришёл солдат с фронта (совместно с Ипполитом Новодерёжкиным)
  — Много шума из ничего (совместно с Александром Боймом)
  — Чисто английское убийство (совместно с Александром Борисовым)
 1974 — Агония (совместно с Шавкатом Абдусаламовым)
  — Под крышами Монмартра (совместно с Александром Боймом)
  — Солдат и мать (короткометражный)
  — Журавль в небе... (совместно с Валерием Костриным, Львом Збруевым)
  — Служебный роман (совместно с Александром Борисовым)
  — Торговка и поэт (совместно с Александром Борисовым)
  — Жизнь прекрасна (совместно с Джантито Буркьелларо)
  — Вакансия (совместно с Александром Боймом)
 1981 — Женщина в белом (совместно с Александром Боймом)
  — Блистающий мир (совместно с Давидом Виницким)
  — Картина (совместно с Давидом Виницким)
  — Поражение (совместно с Давидом Виницким)
  — Брызги шампанского (совместно с Василием Щербаком)

 Награды и премии 
 медаль «За трудовую доблесть» (6 марта 1950) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием''
 заслуженный работник культуры РСФСР (1974)
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1973) — за фильм «Пришёл солдат с фронта» (1971)

Примечания 

Художники кино СССР
Художники кино России
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России